El término ostrog puede referirse a:

Ostrog, un tipo de fortaleza rusa.
Ostroh, ciudad del Óblast de Rivne, en Ucrania.
Monasterio de Ostrog, monasterio de la Iglesia ortodoxa serbia, en Montenegro.
Monte Ostrog, macizo montañoso donde se sitúa el monasterio.
Ostrog, Eslovenia, un asentamiento urbano de la municipalidad de Šentjernej, en Eslovenia.